Krivogasjtani (makedonska: Кривогаштани) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Krivogasjtani, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Krivogasjtani ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Krivogasjtani är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Crn Vrv,  meter över havet,  kilometer väster om Krivogasjtani. Runt Krivogasjtani är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer öster om Krivogasjtani. 

Trakten runt Krivogasjtani består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Krivogasjtani (kommun)